Ramonda är ett släkte av tvåvingar. Ramonda ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Ramonda